Les personnages de Battle Royale apparaissent dans le roman homonyme de Kōshun Takami, puis dans ses adaptations en manga et en film. Il s'agit principalement des 42 élèves de la classe de  B du collège municipal de Shiroiwa (préfecture de Kagawa) qui participent au « Programme », un jeu qui les oblige à s'entretuer, ainsi que de quelques personnages secondaires.

A

Yoshio Akamatsu 

 est le premier meurtrier du Programme. Il est pourtant d'un naturel timide et gentil ; plutôt lourdaud – c'est l'élève le plus gros de la classe – ses camarades se moquent souvent de lui et c'est le souffre-douleur de Ryûhei Sasagawa. En tant que garçon 01, il est le premier à recevoir son arme, en l'occurrence une arbalète. Terrorisé par les règles du programme, convaincu qu'il en sera la première victime, il revient sur ses pas pour tuer ses camarades. Il assassine Mayumi Tendô d'un carreau mais rate Shûya Nanahara, qui l'assomme avant de s'enfuir avec Noriko Nakagawa, arrivée sur ces entrefaites. Juste après avoir repris ses esprits, Akamatsu est tué d'un carreau de sa propre arme tiré par Kazushi Niida.

Dans le film, Yoshio Akamatsu est interprété par Shin Kusaka. Il n'est pas assommé par Nanahara et quand il voit Niida ramasser son arbalète, il se rue sur lui ; Niida prend peur et le tue d'un carreau dans le cœur.

C

Takako Chigusa 

 est l'ami d'enfance de Hiroki Sugimura, dont elle est amoureuse. Elle est décrite comme la plus belle fille de la classe et une grande sprinteuse, championne de l'école sur 200 mètres. C'est une jeune fille solitaire, peu appréciée par les autres filles de la classe, qui n'a guère d'autre relation que Sugimura. Au cours du Programme, elle rencontre Kazushi Niida, qui la menace de l'arbalète qu'il a pris à Yoshio Akamatsu et tente de la violer. Elle lui rit au nez, et Niida furieux lui tire dessus, écorchant le visage de Chigusa. S'ensuit une lutte à mort que la jeune fille remporte, pour se faire abattre par Mitsuko Sôma qui observait la scène. Sôma laisse Chigusa pour morte, mais celle-ci survit encore quelques instants et meurt dans les bras de Hiroki Sugimura, qui la recherchait grâce à son radar portatif.

Dans le film, Takako Chigusa est interprétée par Chiaki Kuriyama.

E

Megumi Etô 

 est une des premières victimes du jeu. C'est une amie de Mizuho Inada et de Kaori Minami ; comme plusieurs autres filles de la classe, elle est amoureuse de Shûya Nanahara. Dès le début du jeu, elle se cache dans une maison abandonnée, terrorisée. Elle tente d'appeler ses parents avec son téléphone portable, mais c'est le professeur qui lui répond, confirmant que les téléphones ne passent pas. Mitsuko Sôma découvre le portable et dupe Etô en pleurant ; cette dernière, la pensant sincère, s'en veut d'avoir pu penser qu'elle était aussi mauvaise. Les deux filles s'enlacent, permettant à Sôma d'être à portée pour trancher la gorge d'Eto avec son kama.

Dans le film, Megumi Etô est interprétée par Sayaka Ikeda. Elle est la meilleure amie de Noriko Nakagawa et est amoureuse de Shinji Mimura.

F

Fumiyo Fujiyoshi 

 est une des filles de la bande d'amies de Yukié Utsumi. Elle était l'assistance de l'infirmière du collège. Elle est tuée d'un lancer de couteau avant même le début du Programme par le professeur, Kinpatsu Sakamochi, parce qu'elle discutait avec Utsumi pendant la phase d'explication du jeu. Yutaka Séto, qui est, dans le manga, amoureux d'elle, se promet de la venger et manquera d'y parvenir avec la bombe qu'il élabore avec Shinji Mimura. Elle est interprétée par Aki Inoue dans le film.

H

Tadakatsu Hatagami 

 est un membre de l'équipe de baseball du collège. Pendant le Programme, il s'allie avec Yûichirô Takiguchi. Mitsuko Sôma le séduit et les tue tous les deux. Il est interprété dans le film par Satoshi Yokomichi.

Masarô Hayashida 

Masarô Hayashida (ou Hayashi dans le manga) est l'ancien professeur de la classe. Opposé à ce qu'elle participe au Programme, il est tué par le nouveau professeur.

I

Keita Iijima 

 est un ami de Shinji Mimura et Yutaka Séto. Il est d'un naturel craintif et vomit lorsqu'il voit le corps de son professeur M.Hayashida tué par Yonemi Kamon ou lorsque Kazuo Kiriyama énuclée leur professeur d'art martial. Au cours du Programme, il rencontre Mimura et Séto alors que ceux-ci sont sur le point de mettre leur plan à exécution. Si Séto est heureux de le revoir, Mimura estime qu'ils ne peuvent pas lui faire confiance. En effet, Iijima ne l'avait pas aidé quelques mois plus tôt alors qu'il était attaqué par deux individus, et s'était caché plutôt que d'aider son ami. Iijima insistant, Mimura procède à un premier tir de sommation ; son second tir est dévié et tue Iijima par accident.

Dans le film, Keita Iijima fait équipe avec Mimura et Séto dès le début du Programme ; ils sont tous les trois tués par Kiriyama.

Mizuho Inada 

 est une jeune fille plutôt discrète, passionnée par le mysticisme. Elle est l'amie de Megumi Etô et Kaori Minami. Elle est persuadée d'être une descendante de la « tribu de Dikian » et que son nom de guerrière est « Prishia-Dikian Mizuho » après qu'elle s'est fait lire les lignes par une diseuse de bonne aventure dans la rue, quelque temps avant de participer au Programme. Pendant le Programme, elle perd complètement la raison et croit entendre les voix de son dieu, Ahura-Mazda. Elle attaque Shûya Nanahara, qui préfère fuir que la tuer. Elle survit cependant jusqu'au troisième jour, où Kazuo Kiriyama l'exécute à bout portant d'une balle dans la tête, après avoir pénétré le cercle de protection qu'elle avait tracé au sol, qui était censé la rendre invisible à ses ennemis.

Dans le film, Mizuho Inada est interprétée par Tsuyako Kinoshita ; elle s'allie d'abord avec son amie Kaori Minami avant qu'elles ne s'entretuent.

K

Yonemi Kamon 
 est le nom que prend dans le manga Kinpatsu Sakamochi, le professeur principal de la classe de  B après l'exécution de M. Hayashida.

Izumi Kanaï 

 est la première victime de Kazuo Kiriyama. Issue d'une famille plutôt aisée, son père est conseiller municipal. Yutaka Séto, qui est, dans le roman, amoureux d'elle, se promet de la venger et manquera d'y parvenir avec la bombe qu'il élabore avec Shinji Mimura

Dans le film, elle est interprétée par Tamaki Mihara. Elle fait partie de la bande de délinquants dirigée par Numaï. Ils s'attaquent à Kiriyama, qui s'empare du pistolet-mitrailleur de Sasagawa et les tue tous.

Shôgo Kawada 

 est le survivant d'une ancienne promotion du Programme dans laquelle sa petite amie Keiko est morte. Grièvement blessé, il a dû redoubler et le sort a de nouveau désigné sa classe comme participante au Programme. Il s'allie avec Shûya Nanahara, qu'il réussit à persuader qu'il dispose d'un moyen de quitter le jeu vivant et ils parviennent ensemble à tuer Kazuo Kiriyama. Déclaré vainqueur de cette seconde édition, il tue le professeur Kinpatsu Sakamochi.

Kazuo Kiriyama 

 est un élève surdoué, chef d'une bande de délinquants. Il décide à pile ou face de participer au Programme et tue à lui seul une douzaine de ses camarades. Il est tué par Shôgo Kawada, Shûya Nanahara et Noriko Nakagawa alors qu'ils sont les seuls survivants. Dans le film, il est interprété par Masanobu Ando dans un rôle complètement muet ; il n'est pas élève de la classe et participe de son plein gré au Programme.

Kitano 

M.  est le nom que prend dans le film Kinpatsu Sakamochi, le professeur principal de la classe de  B après l'exécution de M.Hayashida. Son rôle est interprété par le célèbre acteur japonais homonyme Takeshi Kitano. À la différence du roman et du manga, Kitano a déjà été professeur de la classe deux ans auparavant ; maltraité par ses élèves, il avait démissionné après avoir été poignardé par Yoshitoki Kuninobu. Lors de la présentation du jeu, il tue celui-ci en activant son collier. Il est très proche de Noriko Nakagawa, pour lequel il semble avoir l'affection qu'il n'a pas pour sa fille, Shiori Kitano, qui apparaît dans le film Battle Royale 2: Requiem. Ainsi, il apparaît durant le jeu hors de l'école pour protéger Nakagawa de Mitsuko Sôma et peint un tableau où il la représente seule survivante du Programme au milieu de ses camarades morts. Sa mort est très théâtrale puisqu'il menace Shûya Nanahara de le tuer avec un pistolet qui se révélera être un pistolet à eau ; Shûya ouvre le feu avec son pistolet mitrailleur à bout portant et laisse pour mort Kitano, qui se relève néanmoins encore une fois pour répondre au téléphone à sa fille avant de mourir.

Yukiko Kitano 

 est la meilleure amie de Yumiko Kusaka ; comme elle, elle est amoureuse de Shûya Nanahara. Pendant le Programme, elles utilisent un mégaphone pour appeler les autres élèves à ne pas participer au jeu. Malgré les coups de semonce de Shôgo Kawada, elles restent ainsi à découvert et sont toutes deux tuées par Kazuo Kiriyama.

Dans le film, Yukiko Kitano est interprétée par Yukari Kanasawa ; malgré l'homonymie, elle n'a aucun lien de parenté avec le professeur, M. Kitano

Kayoko Kotohiki 

 est une jeune fille excentrique, dont Hiroki Sugimura est amoureux. Elle a grandi avec sa mère, qui était la maîtresse d'un homme riche. Sugimura, équipé d'un radar portatif branché sur la fréquence des colliers portés par les élèves, cherchera à la retrouver au cours du jeu. Leur rencontre diffère cependant considérablement entre le roman et le manga : si dans le roman, elle prend peur et tue Sugimura avant d'être tuée par Mitsuko Sôma, elle accepte au contraire de le suivre dans le manga et ils sont tous les deux tués par Kazuo Kiriyama après un combat épique.

Dans le film, Kayoko Kotohiki est interprétée par Takayo Mimura ; sa rencontre avec Sugimura est la même que dans le roman.

Yoshitoki Kuninobu 

, dit « Nobu-san », est le meilleur ami de Shûya Nanahara, avec lequel il a grandi à l'orphelinat. Doutant de l'amour de ses parents, il pensait qu'il ne pourrait jamais tomber amoureux avant de rencontrer Noriko Nakagawa. Lors de la présentation du Programme, il est hors de lui lorsqu'il apprend que Kinpatsu Sakamochi a violé  Ryoko et menace de le tuer ; le professeur l'exécute, faisant de Kuninobu la première victime de la classe, avant même le début officiel du Programme. C'est en mémoire de son ami que Nanahara prend sous sa protection Nakagawa.

Dans le film, Yoshitoki Kuninobi est interprété par Yukihiro Kotani ; M. Kitano le tue en activant son collier. Il apparaît lors d'un flashback, lorsque Noriko Nakagawa entre dans une salle de classe vide, où seul le professeur attend les élèves ; Kuninobu le poignardera à la jambe quand celui-ci sort de la classe.

Yôji Kuramoto 

 est le petit ami de Yoshimi Yahagi. Ils se rencontrent dès le premier jour du Programme et elle lui confie son pistolet. Mais le garçon prend peur et braque l'arme sur elle, prétendant qu'il ne l'a jamais aimée. Elle réussit à le calmer mais il est immédiatement tué par Mitsuko Sôma, qui, après lui avoir proposé de s'allier, tue également Yahagi.

Dans le film, Yôji Kuramoto est interprété par Osamu Ohnishi. Il se suicide par pendaison avec Yoshimi Yahagi dès le début du jeu, avec la corde qu'il a obtenu comme arme.

Le développement de l'histoire d'amour entre Yahagi et Kuramoto est une des premières innovations importantes du manga par rapport au roman d'origine. Elle est l'œuvre de son dessinateur, Masayuki Taguchi, qui explique avoir voulu dessiner cette relation du point de vue du garçon, au contraire de l'histoire entre Kazuhiko Yamamoto et Sakura Ogawa, relatée du point de vue de la fille. Il a également fait le choix de donner à Kuramoto un type latin.

Hiroshi Kuronaga 

 est un des membres de la bande de délinquants de Kazuo Kiriyama. Kuronaga est tué dès le début par Kiriyama avec le reste ses comparses Ryûhei Sasagawa et Mitsuru Numaï. Seul Shô Tsukioka, qui n'est pas venu au rendez-vous donné par Kiriyama à la pointe sud de l'île, survit.

Dans le film, Hiroshi Kuronaga est interprété par Yuuki Masuda. Sa bande de délinquants est dirigée par Numaï et non par Kiriyama. Ils s'attaquent à ce dernier, qui s'empare du pistolet-mitrailleur de Sasagawa et les tue tous.

Yumiko Kusaka 

 est la meilleure amie de Yukiko Kitano ; comme elle, elle est amoureuse de Shûya Nanahara. Pendant le Programme, elles utilisent un mégaphone pour appeler les autres élèves à ne pas participer au jeu. Malgré les coups de semonce de Shôgo Kawada, elles restent ainsi à découvert et sont toutes deux tuées par Kazuo Kiriyama.

M

Chisato Matsui 

 est une des filles de la bande d'amies de Yukié Utsumi. Elle se réfugie dans le phare de l'île avec elle et quatre autres camarades pendant le Programme. Elle fait la cuisine avec Haruka Tanizawa lorsque Yûko Sakaki empoisonne l'assiette destinée à Shûya Nanahara et tue accidentellement Yuka Nakagawa. Ce meurtre panique Satomi Noda, qui tue Matsui, Utsumi et Tanizawa avant d'être elle-même tuée par Tanizawa, mourante.

Shinji Mimura 

, dit « le troisième homme », est un des élèves les plus populaires de la classe et un des grands amis de Shûya Nanahara. Grand sportif, informaticien de génie, il est décidé à empêcher le déroulement du jeu. Après une première tentative de piratage des systèmes informatiques pour désactiver les colliers, il confectionne une bombe avec Yutaka Séto pour détruire le bâtiment d'où Kinpatsu Sakamochi et ses soldats observent le jeu. Son meurtre par Kazuo Kiriyama l'empêchera de mettre son plan à exécution. Dans le film, il est interprété par Takashi Tsukamoto.

Kaori Minami 

 est une jeune fille discrète, passionnée de musique pop. C'est une amie de Megumi Etô et de Mizuho Inada ; elle est régulièrement agressée par Mitsuko Sôma et sa bande. Elle perd la raison au cours du Programme et croit entendre Jun’ya Kenzaki, un chanteur de variété dont elle est fan, lui parler à travers le médaillon à son effigie qu'elle porte. Elle rencontre Hirono Shimizu et cherche à la tuer ; Shûya Nanahara intervient et tente de convaincre les deux jeunes filles de s'allier avec lui. Dans le roman, Minami accepte de baisser son arme et est tuée par Shimizu. Au contraire, dans le manga, Minami continue à tirer et blesse Shimizu, qui a baissé sa garde, puis tente de tuer Nanahara ; Shôgo Kawada la tue pour le protéger.

Dans le film, Kaori Minami est interprétée par Mai Sekiguchi ; elle s'allie d'abord avec son amie Mizuho Inada avant qu'elles ne s'entretuent.

Kyôichi Motobuchi 

 est, avec Yukié Utsumi, le chef de classe. Il est également le deuxième meilleur élève de la classe après Kazuo Kiriyama, qu'il ne parvient pas à dépasser malgré ses efforts acharnés. Convaincu que le poste de son père, fonctionnaire du gouvernement, l'empêcherait d'être sélectionné pour le Programme, il perd la raison. Dès le premier jour, il tente de tuer Shûya Nanahara mais Shôgo Kawada intervient et le tue.

Kyôichi Motobuchi est interprété dans le film par Ryu Nitta.

N

Noriko Nakagawa 

 est une des filles de la bande d'amies de Yukié Utsumi. Malgré l'homonymie, elle n'a aucun lien de parenté avec Yuka Nakagawa. Yoshitoki Kuninobu était amoureux d'elle avant d'être assassiné par Kinpatsu Sakamochi avant le début du Programme et c'est en mémoire de son ami que Shûya Nanahara la prend sous sa protection. Elle réussira à s'échapper du jeu avec lui. Elle est interprétée dans le film par Aki Maeda.

Yuka Nakagawa 

 est une des filles de la bande d'amies de Yukié Utsumi. C'est une fille plutôt boulotte et boute-en-train ; malgré l'homonymie, elle n'a aucun lien de parenté avec Noriko Nakagawa. Elle se réfugie dans le phare de l'île avec Utsumi et quatre autres camarades pendant le Programme. Elle meurt en goûtant à l'assiette destinée à Shûya Nanahara, que Yûko Sakaki a empoisonné. Ce meurtre panique Satomi Noda, qui tue Chisato Matsui, Yukié Utsumi et Haruka Tanizawa avant d'être elle-même tuée par Tanizawa, mourante.

Yuka Nakagawa est interprétée dans le film par Satomi Hanamura.

Shûya Nanahara 

 est le personnage principal de Battle Royale. Idéaliste et rebelle, il refuse dès le début du Programme de participer à la tuerie et cherche à convaincre les élèves de s'allier avec lui, ce que Shôgo Kawada accepte. Il prend sous sa protection Noriko Nakagawa en mémoire de son meilleur ami, Yoshitoki Kuninobu, qui était amoureux d'elle avant d'être assassiné par Kinpatsu Sakamochi avant le début du Programme. Il réussira à s'échapper du jeu avec elle. Il est interprété dans le film par Tatsuya Fujiwara.

Kazushi Niida 

 est un membre de l'équipe de football du collège. Il est décrit comme un personnage veule et à la mauvaise foi constante, qui voit le Programme comme une compétition sportive. Au début du jeu, il découvre Yoshio Akamatsu, assommé par Shûya Nanahara, et échange son arme avec l'arbalète d'Akamatsu, qu'il tue lorsque celui-ci se réveille. Il rencontre par la suite Takako Chigusa et la menace de son arbalète pour la violer. Mais elle lui rit au nez, et Niida furieux lui tire dessus, écorchant le visage de Chigusa. S'ensuit une lutte à mort que la jeune fille remporte, pour se faire abattre par Mitsuko Sôma qui observait la scène.

Dans le film, Kazushi Niida est interprété par Hirohito Honda. Il tue Yoshio Akamatsu par accident, prenant peur lorsque son camarade le charge pour récupérer son arbalète.

De l’aveu de Masayuki Taguchi, le dessinateur du manga, Niida est son « méchant » préféré.

Satomi Noda 

 est une des filles de la bande d'amies de Yukié Utsumi. Elle se réfugie dans le phare de l'île avec elle et quatre autres camarades pendant le Programme. Lorsque Yûko Sakaki empoisonne l'assiette destinée à Shûya Nanahara et tue accidentellement Yuka Nakagawa, Noda panique et tue Chisato Matsui, Yukié Utsumi et Haruka Tanizawa avant d'être elle-même tuée par Tanizawa, mourante.

Dans le film, Satomi Noda est interprétée par Sayaka Kamiya ; elle est tuée par Yukié Utsumi.

Mitsuru Numaï 

 est un membre de la bande de délinquants de Kazuo Kiriyama. Il a grandi dans une famille modeste et passait son temps à se battre dans les rues et à l'école pour prouver qu'il était le plus fort. En classe de cinquième, il se risquent à battre contre trois élèves de troisième. Alors que ceux-ci sont sur le point de lui casser les doigts pour le punir, Kiriyama intervient et se débarrasse facilement des trois hommes. Dès lors, Numaï ne quitte plus Kiriyama, pour lequel il a une véritable vénération. Au début du Programme, Kiriyama donne rendez-vous à sa bande à l'extrémité sud de l'île. Numaï n'a pas l'intention de participer au jeu et pense que Kiriyama va mener une attaque contre les organisateurs du Programme. Mais lorsqu'il rejoint le point de rendez-vous, il y découvre les corps de ses comparses Hiroshi Kuronaga et Ryuhei Sasagawa ainsi que celui d'Izumi Kanaï, assassinés par Kiriyama. Ce dernier lui explique qu'il a décidé de participer au jeu et l'exécute à son tour. Numaï meurt de la main de son idole en réalisant à quel point il s'est fourvoyé sur lui.

Dans le film, Mitsuru Numaï est interprété par Yousuke Shibata. Il est le chef de la bande de délinquants, dont font partie Hiroshi Kuronaga, Ryuhei Sasagawa, Shô Tsukioka mais aussi Izumi Kanaï. Kiriyama se fait capturer par eux pour s'emparer du pistolet-mitrailleur de Sasagawa et tous les abattre.

O

Toshinori Oda 

 est, avec Mitsuko Sôma et Kazuo Kiriyama, l'un des seuls élèves qui prenne part au jeu en toute lucidité. Issu d'une riche famille, violoniste accompli, il se voit comme étant un être supérieur et considère tous les autres membres de sa classe comme des « larbins ». Dès lors, il estime être le seul qui mérite de survivre. Il tente d'abord d'étrangler Hirono Shimizu près d'un puits où elle s'abreuve mais elle parvient à se défaire de son étreinte en lui tirant dans la poitrine avec son révolver. Elle croit Oda mort, ignorant le fait qu'il porte un gilet pare-balles. Il en profite pour la surprendre à nouveau, la tue et s'empare de son arme. Il rencontre ensuite Hiroki Sugimura, mais celui-ci lui brise l'index l'empêchant de tirer. Sugimura tente alors de le convaincre de ne pas participer au jeu et de se rallier au plan d'évasion de Kawada. Oda feint d'accepter mais alors que Sugimura baisse sa garde, ils se font attaquer par Kiriyama. Alors que Sugimura prend la fuite, Oda se fait passer pour mort ; il ne parvient cependant pas à tromper Kiriyama, qui l'achève d'une rafale de son pistolet-mitrailleur à bout portant.

Dans le film, Oda ne fait qu'une brève apparition. Alors qu'il pense avoir échappé à Kiriyama grâce à son gilet pare-balles, celui-ci le décapite. Il place ensuite une grenade dans la tête coupée, qu'il lance dans la maison où sont retranchés Shôgo Kawada, Shûya Nanahara et Noriko Nakagawa.

Sakura Ogawa 

 est la petite amie de Kazuhiko Yamamoto. Pour ne pas avoir à participer au Programme, elle se suicide avec lui en se jetant d'une falaise dès le début du jeu. Dans le film, elle est interprétée par Tomomi Shimaki ; elle refuse de prendre un sac au début du Programme.

Masayuki Taguchi, le dessinateur du manga, explique avoir voulu dessiner l'histoire d'amour entre Sakura Ogawa et Kazuhiko Yamamoto du point de vue de la fille, au contraire de la relation entre Yoshimi Yahagi et Yôji Kuramoto, relatée du point de vue du garçon.

Keiko Onuki 
Keiko Onuki est l'ancienne petite amie de Shôgo Kawada qui est morte alors qu'elle participait avec lui à l'édition précédente du Programme. Dans le roman, Shôgo la retrouve morte tuée par un des autres élèves. Dans le manga, elle pointe apparemment son pistolet vers lui, ce qui le conduit à la tuer alors qu'elle visait une autre personne derrière lui. Dans le film, ils sont les deux derniers survivants ; au moment où leurs colliers s'apprétent à exploser, Keiko lui tire dessus et par réflexe il l'abat à son tour. En mourant, Keiko lui sourit et lui dit merci. Il comprend alors qu'elle s'est sacrifiée pour qu'il puisse survive, mais il n'arrive pas à comprendre sa motivation et décide de participer à nouveau au programme pour trouver la réponse. Dans toutes les versions, Shôgo porte toujours sur lui une photo de leur couple qui lui rappelle son souvenir et le motive au cours du programme.

Tatsumichi Ôki 

 est la star de l'équipe de handball du collège. Pris d'un accès de folie, il s'attaque à Noriko Nakagawa et de Shûya Nanahara ; il meurt dans la lutte qui s'ensuit, sa propre arme chutant sur sa tête. Yûko Sakaki, qui assiste de loin à la scène, croira que c'est Nanahara qui a tué délibérément Ôki.

S

Yûko Sakaki 

 est une des filles de la bande d'amies de Yukié Utsumi. Terrorisée par la violence, elle est traumatisée lorsqu'elle voit Tatsumichi Ôki mort et est convaincue qu'il a été tué par Shûya Nanahara. Elle est recueillie par Utsumi et quatre de ses camarades, réfugiées dans le phare de l'île. Lorsque le petit groupe recueille Nanahara, grièvement blessé par Kazuo Kiriyama, elle prend la résolution de le tuer et empoisonne avec son cyanure l'assiette qui lui est destinée. Mais elle tue accidentellement Yuka Nakagawa et provoque la panique de Satomi Noda, qui tue Chisato Matsui, Yukié Utsumi et Haruka Tanizawa avant d'être elle-même tuée par Tanizawa, mourante. Réalisant qu'elle s'est trompée sur le compte de Nanahara et qu'elle a causé la mort de toutes ses amies, Sakaki se suicide en se jetant du haut du phare.

Yûko Sakaki est interprétée dans le film par Hitomi Hyuga.

Kinpatsu Sakamochi 

 est le professeur principal de la classe de  B après l'exécution de M. Hayashida. Dans le manga, il prend le nom de Yonemi Kamon et dans le film, de M. Kitano. C'est une personne vile, cynique et sadique, qui prend plaisir à voir les élèves s'entretuer. Durant la séance de présentation du Programme, il annonce à Yoshitoki Kuninobu qu'il a violé  Ryoko ; celui-ci menaçant de le tuer, il le fait tuer par ses trois gardes. Il exécute également Fumiyo Fujiyoshi d'un lancer de couteau parce qu'elle discutait avec Yukié Utsumi. Il est finalement tué après la fin du Programme par Shôgo Kawada, qui lui enfonce un stylo dans la gorge, à bord du bateau les ramenant à terre.

Ryûhei Sasagawa 

 est un des membres de la bande de délinquants de Kazuo Kiriyama. C'est un garçon brutal, qui s'en prend régulièrement à Yoshio Akamatsu. Sasagawa est très reconnaissant envers Kiriyama depuis qu'il a utilisé ses relations pour aider son jeune frère pris par la police pour vol. Sasagawa est tué dès le début par Kiriyama avec le reste ses comparses Hiroshi Kuronaga et Mitsuru Numaï. Seul Shô Tsukioka, qui n'est pas venu au rendez-vous donné par Kiriyama à la pointe sud de l'île, survit.

Dans le film, Ryûhei Sasagawa est interprété par Shirou Gou. Sa bande de délinquants est dirigée par Numaï et non par Kiriyama. Ils s'attaquent à ce dernier, qui s'empare du pistolet-mitrailleur de Sasagawa et les tue tous.

Yutaka Séto 

 est un grand ami de Shinji Mimura. C'est le plus petit élève de la classe et le boute-en-train de service avec Yuka Nakagawa. Il promet de se venger du gouvernement après la mort au début du Programme de la fille dont il était amoureux – Izumi Kanaï dans le roman et Fumiyo Fujiyoshi dans le manga. Dans ce but, il aide Shinji Mimura à concevoir une bombe destinée à détruire le bâtiment d'où Kinpatsu Sakamochi et ses soldats observent le jeu. Son meurtre, ainsi que celui de Mimura, par Kazuo Kiriyama l'empêchera de mettre son plan à exécution.
 
Yutaka Séto est interprété dans le film par Yutaka Shimada.

Hirono Shimizu 

 est, avec Yoshimi Yahagi, une des filles de la bande de Mitsuko Sôma ; elles pratiquent habituellement le vol et le racket voire la prostitution. Au cours du Programme, elle rencontre Kaori Minami, qui cherche à la tuer ; Shûya Nanahara intervient et tente de convaincre les deux jeunes filles de s'allier avec lui. Dans le roman, Minami baisse son arme et est tuée par Shimizu, qu'elle avait blessée ; au contraire, dans le manga, Minami continue à tirer et blesse Shimizu, qui a baissé sa garde. Assoiffée par une septicémie provoquée par sa blessure, elle trouve un puits où s'abreuver et se fait surprendre par Toshinori Oda qui la tue (en la projetant dans le puits selon le manga ou l'avoir étranglée avec sa ceinture selon le roman).

Dans le film, Hirono Shimizu est interprétée par Anna Nagata. Elle tente de tuer Sôma, qu'elle accuse d'avoir incité Yahagi à se suicider, mais celle-ci parvient à la désarmer et la tue.

Mitsuko Sôma 

 est la principale tueuse du jeu après Kazuo Kiriyama. Violée alors qu'elle était enfant, elle en a appris à utiliser ses charmes comme une arme, qu'elle utilise à l'envi au cours du Programme. Son histoire varie considérablement entre le roman, le manga et le film, mais elle est à chaque fois tuée par Kazuo Kiriyama dans la phase finale du jeu, alors qu'il ne reste que cinq survivants. Elle est jouée par Kou Shibasaki dans le film.

Hiroki Sugimura 

 est un expert en art martial et un des meilleurs amis de Shûya Nanahara. Il reçoit comme arme au début du Programme un radar portatif branché sur la fréquence des colliers que portent chacun des élèves, ce qui lui permet de détecter leur présence. Il s'en sert pour retrouver sa meilleure amie Takako Chigusa, qui meurt dans ses bras, et Kayoko Kotohiki, dont il est amoureux. Sa mort diffère entre le roman et le manga : si dans le roman, Kotohiki prend peur et tue Sugimura, elle accepte au contraire de le suivre dans le manga et ils sont tous les deux tués par Kazuo Kiriyama après un combat épique. Dans le film, il est interprété par Sousuke Takaoka et est tué par Kotohiki.

T

Yûichirô Takiguchi 

 est un otaku, frêle et un peu naïf. Pendant le Programme, il s'allie avec Tadakatsu Hatagami. Mitsuko Sôma séduit Hatagami et les tue tous les deux. Elle semble cependant avoir été touchée par la gentillesse de Takiguchi et regretter sa mort. Dans le manga, alors que le jeune homme est déjà grièvement blessé, elle lui impose une relation sexuelle au cours de laquelle elle l'achève.

Yûichirô Takiguchi est interprété dans le film par Junichi Naitu.

Haruka Tanizawa 

 est une des filles de la bande d'amies de Yukié Utsumi. C'est une fille de grande taille, aux cheveux courts, très sportive. Elle se réfugie dans le phare de l'île avec Utsumi et quatre autres camarades pendant le Programme. Elle fait la cuisine avec Chisato Matsui lorsque Yûko Sakaki empoisonne l'assiette destinée à Shûya Nanahara et tue accidentellement Yuka Nakagawa. Ce meurtre panique Satomi Noda, qui tue Matsui, Utsumi et Tanizawa avant d'être elle-même tuée par Tanizawa, mourante.

Haruka Tanizawa est interprétée dans le film par Satomi Ishii.

Mayumi Tendô 

 est la première victime officielle du Programme. À peine sortie de la salle de briefing, elle est tuée par un carreau d'arbalète de Yoshio Akamatsu. Son nunchaku sera récupéré par Kazushi Niida, qui l'utilisera contre Takako Chigusa. Elle est interprétée dans le film par Haruka Nomiyama.

Shô Tsukioka 

, dit « Zuki », est un membre de la bande de délinquants de Kazuo Kiriyama. Notoirement travesti et homosexuel, son père tient un bar où Tsukioka a appris la violence et les usages de la rue. Au début du Programme, Kiriyama donne rendez-vous à sa bande à l'extrémité sud de l'île et les assassine tous. Seul Shô Tsukioka, qui n'est pas venu au rendez-vous, survit. Il prend le parti de prendre Kiriyama en filature pour pouvoir le tuer lorsqu'ils seront tous deux les derniers survivants. Mais Kiriyama prend conscience qu'il est suivi. Au lieu d'attaquer frontalement Tsukioka, dont il ignore quelle est l'arme et contre lequel il ne disposera pas de l'effet de surprise, il lui tend un piège. Il se rend dans des toilettes publiques, dans une zone bientôt interdite où Tsukioka le suit, comptant sur Kiriyama pour ne pas se faire tuer aussi bêtement. Kiriyama réussit en réalité à échapper à la surveillance de Tsukioka et sort discrètement de la zone, y laissant son suiveur, dont le collier explose lorsque la zone devient interdite. Il est le seul élève à mourir du fait de son collier.

Dans le film, Shô Tsukioka est interprété par Shigeki Hirokawa. Sa bande de délinquants est dirigée par Numaï et non par Kiriyama. Ils s'attaquent à ce dernier, qui s'empare du pistolet-mitrailleur de Sasagawa et les tue tous.

U

Yukié Utsumi 

 est, avec Kyôichi Motobuchi, la chef de classe. Elle est la meneuse d'une grande équipe d'amies, au sein de laquelle figure notamment Noriko Nakagawa. C'est une grande joueuse de volley-ball. Dès le début du Programme, elle regroupe autour d'elle ses amies Chisato Matsui, Satomi Noda, Haruka Tanizawa et Yuka Nakagawa et elles se réfugient dans le phare de l'île. Elles recueillent par la suite Yûko Sakaki, traumatisée par la mort de Tatsumichi Ôki, puis Shûya Nanahara, grièvement blessé par Kazuo Kiriyama. Utsumi soigne Nanahara, dont elle est amoureuse, et, dans le manga, en profite pour lui voler un baiser. Mais Sakaki, convaincue qu'il a tué Ôki, empoisonne avec son cyanure l'assiette qui lui est destinée et tue accidentellement Yuka Nakagawa. Ce meurtre panique Noda, qui tue Matsui, Utsumi et Tanizawa avant d'être elle-même tuée par Tanizawa, mourante, mettant ainsi un terme à la tentative d'Utsumi de rassembler ses amies.

Dans le film, Yukié Utsumi est interprétée par Eri Ishikawa ; c'est elle qui tue Satomi Noda.

Y

Yoshimi Yahagi 

 est, avec Hirono Shimizu, une des filles de la bande de Mitsuko Sôma ; elles pratiquent habituellement le vol et le racket voire la prostitution : Sôma n'hésitera pas à vendre sa virginité à deux hommes. Elle cesse ses activités délinquantes après sa rencontre avec Yôji Kuramoto, avec qui elle se met en couple. Elle rencontre Kuramoto dès le premier jour du Programme et lui confie son pistolet. Mais le garçon prend peur et braque l'arme sur elle, prétendant qu'il ne l'a jamais aimée. Elle réussit à le calmer mais il est immédiatement tué par Sôma. Cette dernière tente de convaincre Yahagi de l'accompagner, et, face à son refus, la tue également, déçue qu'elle n'accepte pas d'être « un joli gilet pare-balles ».

Dans le film, Yoshimi Yahagi est interprétée par Takako Baba. Après une altercation avec M. Kitano, elle se suicide par pendaison dès le début du Programme avec Yôji Kuramoto.

Le développement de l'histoire d'amour entre Yahagi et Kuramoto est une des premières innovations importantes du manga par rapport au roman d'origine. Elle est l'œuvre de son dessinateur, Masayuki Taguchi, qui explique avoir voulu dessiner cette relation du point de vue du garçon, au contraire de l'histoire entre Kazuhiko Yamamoto et Sakura Ogawa, relatée du point de vue de la fille.

Kazuhiko Yamamoto 

 est le petit ami de Sakura Ogawa. Pour ne pas avoir à participer au Programme, il se suicide avec elle en se jetant d'une falaise dès le début du jeu. Il est interprété par Yasuomi Sano dans le film.

Masayuki Taguchi, le dessinateur du manga, explique avoir voulu dessiner l'histoire d'amour entre Sakura Ogawa et Kazuhiko Yamamoto du point de vue de la fille, au contraire de la relation entre Yoshimi Yahagi et Yôji Kuramoto, relatée du point de vue du garçon.

Notes et références